Томас Артус, сэр д’Эмбри (псевдоним Джонатаса Пти де Бретиньи) ; середина XVII века, Париж — после 1614) — французский писатель-утопист, переводчик.

Автор одной из первых франкоязычных утопий «Новейшее путешествие на остров Гермафродитов» (1605), в которой описывает от первого лица воображаемое путешествие скрывающегося от бед француза на остров гермафродитов, населенный обоюдополыми персонажами, проводящими время в праздности и удовольствиях, жизненный уклад тамошних аборигенов.

Произведение явилось острой сатирой на обычаи двора короля Франции Генриха III, который и сам изображен в книге, как король-королева Гермафродит, женщина/мужчина. Автор также использовал понятие гермафродитизма, чтобы показать двуликость членов королевского суда.

Произведение было представлено Генриху IV, который запретил преследовать автора. Книга Томаса Артуса переиздавалась в 1724, 1726 и 1744 годах.

Известно также, что Т. Артус оставил несколько научных переводов.

Ссылки 
 De libro et auctore

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XVII веке
Умершие в XVII веке
Писатели Франции
Родившиеся в Париже
Утопии
Переводчики Франции
Литераторы, известные под псевдонимами
Французские писатели XVII века